Wefers ist der Familienname folgender Personen:

 Hendrik Wefers Bettink (1839–1921), niederländischer Pharmakologe
 Sabine Wefers (* 1957), deutsche Historikerin und Bibliothekarin

Siehe auch:
 Weber (Familienname)
 Wevers